Foot in Mouth – EP dei Green Day del 1996
Foot in Mouth – album dei Goldfinger del 2001